

Patronyme 

 Alain Duault (1949-), poète, écrivain, musicologue et animateur de télévision et de radio français
 Alfred Duault (1889-1955), homme politique français
 Maurice Duault (1115-?), abbé de l'abbaye de Langonnet puis fondateur de l'abbaye Notre-Dame de Carnoët
 Nicole Duault, journaliste française
 Raoul Duault (1910-1983=, militaire et résistant français, compagnon de la Libération

Toponyme 

 Duault, commune française située dans le département des Côtes-d'Armor

Voir aussi 
 Duo (homonymie)